Првенство Београдске зоне у фудбалу 2011/12. бројала је 18 клубова. Виши степен такмичења је Српска лига Београд, а нижа Прва Београдска лига.

За сезону 2011/12.
Будућност, Добановци је првак Београдске зоне. Дала је 63, а примила 32 гола, гол разлика 31 гол и освојила 69 бодова.

Минули шампионат по процени „Спортових” извештача пратило је 43.555 посетилаца, што чини просек од 149 гледалаца по утакмици, 1.281 по колу, односно 2.420 по клубу.
Највише гледалаца имао је клуб Булбудерац (Београд) 3.800, а најмање имао је клуб Палилулац (Крњача) 1.335 гледалаца.
Највише гледалаца било је у 18. колу 1.850, а најмање у 25. колу 600 гледалаца.

Грубу игру и неспортско понашање, арбитри су казнили са 957 жута и 83 црвена картона, или просечно 30,59 картона по колу, 57,78 картона по клубу и по утакмици 3,40 картона.

Голгетер  Београдске зоне проглашен је Славко Живанчевић из фудбалског клуба Будућност из Добановаца који је постигао 20 голова.

За сезону 2012/13.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 70.5%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"| 
|- style="background:#fff;"
|align=right|1.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Палилулац
| style="text-align: center" | КрњачаПалилулаБеоград

| align=right|2.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Раднички
| style="text-align: center" | РудовциЛазаревац

|align=right|3.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Лепушница
| style="text-align: center" | Глогоњски РитПалилулаБеоград
|- style="background:#fff;"
|align=right|4.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Локомотива
| style="text-align: center" | ЖелезникЧукарицаБеоград

|align=right|5.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Железничар
|style="text-align: center" | Бара ВенецијаБеоград

|align=right|6.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Винча
| style="text-align: center" | ВинчаВождовац
|- style="background:#fff;"
|align=right|7.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Будућност
| style="text-align: center" | ДобановциСурчин

|align=right|8.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Ресник
|style="text-align: center" | РесникРаковица

|align=right|9.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Борац
| style="text-align: center" | ОстружницаЧукарица
|- style="background:#fff;"
|align=right|10.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Сремчица
| style="text-align: center" | СремчицаЧукарица

| align=right|11.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Посавац Тишма
| style="text-align: center" | БољевциСурчин

|align=right|12.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Железник Лавови
|style="text-align: center" | ЖелезникЧукарица
|- style="background:#fff;"
|align=right|13.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ГСП Полет
|style="text-align: center" | ДорћолСтари град

|align=right|14.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | ИМТ
| style="text-align: center" | Нови Београд

|align=right|15.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Графичар
| style="text-align: center" | Савски венацБеоград
|- style="background:#fff;"
|align=right|16.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Турбина
|style="text-align: center" | ВреоциЛазаревац

|align=right|17.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Трудбеник
| style="text-align: center" | ЗвездараБеоград

|align=right|18.||style="text-align: center" | ||style="text-align: center" | Булбудерац
|style="text-align: center" | ЗвездараБеоград
|}

Жути и црвени картони
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Тим кола

Тим кола по колима 

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="1em" style="font-size:85%; border-collapse:collapse; width:94%;"
|-
| style="background:#dcdbd6; border:1px solid green; text-align:center;"|Легенда:—Играч кола, Пал—Палилулац, РР—Раднички (Рудовци), Леп—Лепушница, Лок—Локомотива, Жч—Железничар, В—Винча, Буд—Будућност (Д), Рес—Ресник, Бор—Борац (О), С—Сремчица, Пос—Посавац (Б), Жл—Железник, ГСП—Полет,ИМТ—Нови Београд, Гф—Графичар, Тур—Турбина (В), Трд—Трудбеник, Бул—Булбудерац	
|}

Број играча за „Тим кола” по клубовима

Играчи који су били у тиму кола по клубовима  
174 различитих играча се нашло у тиму кола, просек по клубу 10 играча.
Из Будућности (Добановци) и Железника Лавови (Железник) по 13 различитих играча се нашло у тиму кола.
Из Палилулца (Крњача), Будућности (Добановци), Железника Лавови (Железник), Графичара (Београд) и Турбине (Вреоци) 3 различитих играча је проглашено за играча кола.
Најбољи голгетер Београдске зоне Славко Живанчевић из фудбалског клуба Будућности (Добановци) 6 пута се нашао у тиму кола, а два пута је био играч кола.
Милан Божић из Булбудерца (Београд) 7 пута је био у тиму кола.
 Марко Христов Палилулац и Славко Живковић Будућност по два пута су били играчи кола.

Голгетер Београдске зоне
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2" style="text-align:center;"|Клуб||	
|- style="background:#c0ffc0;"
| align=center|1.||align=left |Славко Живанчевић||align=center|  ||Будућност, Добановци||align=center|20
|-	
|style="text-align:center;"|2.||align=left |Данило Радичевић||align=center||| ИМТ, Нови Београд||style="text-align:center;"|18
|-	
|rowspan="2" style="text-align:center;"|3.||align=left |Урош Смиљанић||align=center||| Трудбеник, Београд||rowspan="2" style="text-align:center;"|17
|-	
|align=left |Марко Христов||align=center|||Палилулац, Крњача
|-	
|style="text-align:center;"|4.||align=left |Горан Кузман||align=center||| Булбудерац, Београд||style="text-align:center;"|15
|-		
|align=right|...|| || || ||						
|}

Резултати

Статистика

Табела 

За сезону 2012/13.
 Будућност као првопласирани тим пласирао се у Српску лигу Београд
 Железник као другопласирана екипа прешао је у Српску лигу Београд
 Турбина као трећепласирана екипа прешла је у Српску лигу Београд
 Борац, Остружница као последњи на тебили сели се у Прву Београдску лигу. 
 Славија, Београд, који се нашао у зони испадања Српске лиге Београд, прешла је у Београдску зону. 
 Црвена звезда, Малог Мокрог Луга Београд и Раковица, Раковице три најбоље екипе из Прве Београдске лиге прешли су у Београдску зону.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Сезона 2011/12 на srbijasport.net
 Списак фудбалских клубова у Србији
	

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Београдска зона